Grupp 6 i kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2010 var en kvalificeringsgrupp för VM 2010 i Sydafrika. Gruppen innehöll Kroatien, England, Ukraina, Vitryssland, Kazakstan och Andorra.

Gruppen vanns av England, som kvalificerade sig till VM 2010. Tvåan Ukraina gick vidare till playoff-spelet, där de senare slogs ut av Grekland.

Tabell 
{|
|-
| 

| 

|}

Resultat

Externa länkar

Kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2010 (Uefa)